Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2007. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Argentinien

Deutschland

England

Japan

Gruppe B

Nigeria

Nordkorea

Schweden

USA

Gruppe C

Australien

Ghana

Kanada

Norwegen

Gruppe D

Brasilien

China

Dänemark

Neuseeland 

Kader
Kaderliste